DWH steht für:
 Data Warehouse
 Deutsches Wohnungshilfswerk
 Durchlaufwasserheizer

DWH